Peter Slovak (né le  en Slovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque. Il évolue en position de défenseur. 

Il est le frère de Marek Slovak.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || HK Dubnica U18 || Slovaquie U18
|| 45 || 3 || 5 || 8 || 30 || || || || ||  
|-
| 1996-1997 || HK Dubnica U18 || Slovaquie U18
|| 52 || 9 || 18 || 27 || 62 || || || || ||  
|-
| rowspan='2'|1997-1998 || HK Dubnica || Extraliga
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||  
|-
|| HK Púchov  || 1.liga
|| 28 || 0 || 3 || 3 || 24 || || || || ||  
|-
| 1999-2000 || HK Dubnica || 1.liga
|| 44 || 1 || 9 || 10 || 26 || || || || ||  
|-
| 2000-2001 || HK Dubnica || 1.liga
|| 39 || 2 || 7 || 9 || 18 || || || || ||  
|-
| 2001-2002 || HK Nitra || Extraliga
|| 48 || 1 || 2 || 3 || 48 || || || || ||  
|-
| 2002-2003 || HK Nitra ||  1.liga
|| 41 || 3 || 7 || 10 || 24 || || || || ||  
|-
| 2003-2004 || Dauphins d'Épinal || Super 16
|| 25 || 0 || 7 || 7 || 44 || || || || ||  
|-
| rowspan='2'| 2004-2005 || HK Nitra || Extraliga
|| 23 || 0 || 0 || 0 || 10 || || || || || 
|-
| HK Dubnica || 1.liga
|| 23 || 0 || 2 || 2 || 26 || 6 || 0 || 2 || 2 || 9 
|-
| rowspan='2'| 2005-2006 || MŠHK Prievidza || 1.liga
|| 9 || 0 || 2 || 2 || 16 || || || || || 
|-
| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus
|| 18 || 0 || 4 || 4 || 45 || 5 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2006-2007 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus
|| 21 || 0 || 6 || 6 || 28 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2007-2008 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus
|| 22 || 1 || 4 || 5 || 36 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2008-2009 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus
|| 25 || 1 || 8 || 9 || 26 || 6 || 0 || 2 || 2 || 6 
|-
| 2009-2010 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 3 || 3 || 32 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2010-2011 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 7 || 7 || 30 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus
|| 17 || 0 || 2 || 2 || 12 || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus
|| 25 || 0 || 4 || 4 || 47 || 12 || 0 || 2 || 2 || 10 
|-
| 2013-2014 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus
|| 23 || 1 || 3 || 4 || 18 || 3 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2014-2015 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 18 || 0 || 0 || 0 || 6 || 22 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2015-2016 || Gamyo Épinal 2 || Division 3 || 13 || 4 || 12 || 16 || 62 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Gamyo Épinal 2 || Division 3 || 7 || 0 || 9 || 9 || 8 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en novembre 1977
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HK Nitra
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Défenseur de hockey sur glace